Alois Kofler ist der Name folgender Personen:

* Alois Kofler (Zoologe) (1932–2020), österreichischer Zoologe
 Alois Kofler (Politiker) (* 1950), italienischer Politiker